Kuta Mbelin (Tigapanah), een plaats in Indonesië
Kuta Mbelin (Sinembah Tanjung Muda Hulu), een plaats in Indonesië
Kuta Mbelin (Naman Teran), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing